Hold Me Closer (Cornelia Jakobs), lied van Cornelia Jakobs uit 2022
 Hold Me Closer (Elton John & Britney Spears), lied van Elton John en Britney Spears uit 2022